Lauka bezeichnet

 Lauka (Hiiumaa), Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 den deutschen Namen der Gemeinde Louka u Olešnice, Tschechien
 die Burg Lauka in Tschechien, siehe Burg Louka